Чемпионат Польши по футболу () разыгрывается с 1913 года. В 1913—1920 проводился под эгидой Союза Польского Футбола (), в 1920—2005 под эгидой Польского футбольного союза (), с 2005 года — акционерного общества «Экстракласа» ().

 В 1920 и 1939 годах чемпионат не был закончен. В первом случае в связи с советско-польской войной, во втором в связи с началом Второй мировой войны (было сыграно 62 из 90 запланированных матчей).
 В 1915—1919 годах чемпионат не проводился в связи с Первой мировой войной.
 В 1924 году чемпионат не проводился в связи с Олимпиадой в Париже.
 В 1940—1945 годах чемпионат не проводился в связи со Второй мировой войны.

В 1913—1919 розыгрыш назывался «Чемпионат Галиции по футболу» (). В 1920—1926, 1946—1947 игрался без образования лиг (). В 1927—1939 Высшая лига Польши называлась «Лига» (), в 1948—2008 — «I Лига» (), а с 2008 — «Экстракласа» ().

Количество команд-участниц много раз изменялось.

Единственные команды, которые никогда не вылетали из Высшей лиги, — «Погонь» (Львов) и «Варшавянка». Обе прекратили существование после войны. На данный момент командой, которая дольше всего играет в Высшей лиге без вылета, является варшавская «Легия» (с 1948 года).

Участники Чемпионатов Польши по футболу

Примечания

Литература 
 Skarb kibica Ekstraklasy sezon 2011/2012 – jesień - Ringier Axel Springer Polska (data=2011-07-29)
 Hałys, Józef "Polska piłka nożna", Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1975
 Ekstraklasa Live - Tabela wszech czasów

футбольные клубы
Клубы
футбольные клубы
Польша